Châteauvallon peut désigner :
 Châteauvallon, lieu-dit sur la commune d'Ollioules ;
 Châteauvallon-Scène nationale, centre culturel situé au lieu-dit du même nom ;
 Châteauvallon, feuilleton télévisé diffusé en France en 1985.

Voir aussi 
 Château du Vallon en Mayenne.